Scooby Snacks: The Collection — сборник песен группы Fun Lovin' Criminals, вышедший в 2003 году.

Список композиций 
 "Scooby Snacks" [Schmoove Version] - 3:23
 "The Fun Lovin'" -3:13
 "Korean Bodega" - 2:48
 "Bombin' the L" - 3:51
 "I'm Not in Love" - 4:40
 "10th Street" - 2:24
 "Bear Hug" - 3:29
 "Half a Block" - 4:22
 "Blues for Suckers" - 3:50
 "We Have All the Time in the World" [Copa Cabana Version] - 2:47
 "I Can't Get With That" - 4:23
 "Up on the Hill" - 4:29
 "Bump" - 3:45
 "Where the Bums Go" - 2:59

Альбомы Fun Lovin’ Criminals
Альбомы 2003 года
Альбомы EMI Records